Georgsturm steht für:
 den Nordwestturm des Basler Münsters im Schweizer Kanton Basel-Stadt
 den Kirchturm der Erfurter Georgskirche in Thüringen
 einen Kirchturm in Oberplanitzing, heute Ruine
 einen Turm in Duderstadt im Landkreis Göttingen in Niedersachsen
 einen Wehrturm im westlichen Teil der Festungsmauer der Mittelalterlichen Stadt von Rhodos in Griechenland
 den Wehrturm im Unteren Zwinger auf der Richterhöhe des Mönchsberges in Salzburg in Österreich
 einen Turm auf der Roseburg (Schloss) im Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt
 einen Stadtturm in der Südwest-Ecke von Solothurn im 15. Jahrhundert im Schweizer Kanton Solothurn, heute nicht mehr existierend

Siehe auch:
 Prinz-Georg-Turm
 Georgenturm
 Gregoriusturm